Николай Стогов:
 Стогов, Николай Ильич (1934—1982) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.
 Стогов, Николай Николаевич (1873—1959) — русский военачальник, генерал-лейтенант.